

Astronomia 
Fili – cratere di Callisto

Geografia 
Fili – antico villaggio, ora quartiere di Mosca

Letteratura 
Fíli –  uno dei nani di Arda

Mitologia 
Fili – nano della mitologia norrena

Televisione 
Fili (Threads), episodio dell'ottava stagione di Stargate SG-1

Trasporti 
Fili – stazione della metropolitana di Mosca

Musica 
Fili – singolo di Frankie hi-nrg mc del 1997

Pagine correlate 
Filo (disambigua)
San Fili (disambigua)